Un végétal possède un port fastigié () lorsque ses rameaux sont orientés vers le sommet de la plante en se serrant contre la tige principale.
Exemple : Le peuplier d'Italie (Populus nigra var. italica) utilisé comme arbre d'ornement et responsable d'introgression dans le génome du Peuplier noir autochtone.

Sources 
 www.cosmovisions.com

Morphologie végétale